David Moreau, acteur français, interprète du jeune prodige Mozart dans Nannerl, la sœur de Mozart (2010) de René Féret
 David Moreau (1976-), producteur de cinéma, scénariste et réalisateur français